Поля́рный Круг:

 Полярный круг — параллель в обоих полушариях планеты, начиная от которой и до полюса лежат полярные пояса, где бывают полярный день (летом) и полярная ночь (зимой).
 Полярный Круг — населённый пункт в Республике Карелия, железнодорожная станция Мурманского отделения Октябрьской железной дороги.
 Полярный круг — государственный природный заказник в Лоухском районе Республики Карелия.
 Полярный круг ()— детективный сериал производства Финляндии и Германии (2018-).